Oluf eller Olaf af Danmark kan henvise til flere personer:

 Olaf - en dansk konge i forhistorisk tid (sent i 9. århundrede og tidligt i det 10. århundrede).
 Oluf Hunger (Oluf 1.) - konge af Danmark 1086 – 1095.
 Oluf Haraldsen (visse steder benævnt Oluf 2.) - søn af Harald Kesja og sønnesøn af Erik Ejegod, konge af Skåneland 1140 – 1143, forsøgte uden held at blive konge af Danmark.
 Oluf Håkonsen (; også kaldet Oluf 2. og Oluf 3.) - søn af Margrete 1. og konge af Danmark 1375 – 1387.
 Oluf (1450-1451) - søn af Christian 1. af Danmark
 Oluf af Rosenborg (1923-1990) - søn af Prins Harald og født som Prins til Danmark

Noter